Schwerter des Königs steht für folgende Filme:

 Schwerter des Königs – Dungeon Siege, US-amerikanisch-kanadisch-deutscher Film von Uwe Boll (2007)
 Schwerter des Königs 2 – Zwei Welten, von Uwe Boll (2011) 
 Schwerter des Königs – Die letzte Mission, kanadisch-bulgarischer Film von Uwe Boll (2014)